Urbas oder Urbaś ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Urbas (* 1982), slowenischer Eiskunstläufer
 Hermann Urbas (* 1982), deutsch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Jan Urbas (* 1989), slowenischer Eishockeyspieler
 Marcin Urbaś (* 1976), polnischer Leichtathlet
 Yaron Urbas, US-amerikanischer Schauspieler und Filmschaffender